Gasser steht für:

 Gasser (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gasser (Hot Rod), Typ eines Dragster-Hot-Rods
 Gasser Felstechnik, Schweizer Bauunternehmen
 Gasser-Syndrom, siehe Hämolytisch-urämisches Syndrom
 Ganglion Gasseri
 Mad Gasser of Mattoon
 Stade Paul Gasser
 Leopold Gasser, österreichisch-ungarische Eisengießerei und Waffenfabrik
 Gasser M1870, österreichischer Armee-Revolver von Leopold Gasser
 Rast & Gasser M1898, österreichischer Armee-Revolver von Rast & Gasser
 8 × 27 mm Rast & Gasser, Patrone für den M1898

Siehe auch:
 Gasse